Deux sous-marins de l'United States Navy ont porté porter le nom dUSS Dace :
 l', un sous-marin de classe Gato en service de 1943 à 1947, de 1951 à 1954, et de 1954 à 1955 ; transféré dans la marine italienne et renommé Leonardo da Vinci ; démoli en 1975 ;
 l', un sous-marin nucléaire d'attaque de classe Thresher/Permit en service de 1964 à 1988 ; recyclé en 1997.

Dace